Lac Édouard peut signifier:

Afrique 
Lac Édouard, grand lac africain, situé dans la Vallée du grand rift, sur la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda.

Canada 

Québec
 Lac-Édouard, municipalité de l'aglomération de La Tuque, Mauricie.
 Lac Édouard, Lac-Édouard (municipalité), La Tuque, situé en Haute-Batiscanie, Mauricie.
 Rapide de Lac Édouard, Ville La Tuque, Mauricie.
 Lac Édouard, Sayabec (Municipalité), MRC de La Matapédia, Bas-Saint-Laurent.
 Lac Édouard, Rivière-Saint-Jean (Territoire non organisé), MRC La Côte-de-Gaspé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
 Lac Édouard, Rivière-à-Pierre (Municipalité), MRC de Portneuf, Région de la Capitale-Nationale.
 Lac Édouard, Lac-Normand (Territoire non organisé), MRC de Mékinac, Mauricie. 
 Lac Édouard, Parc national de la Mauricie.
 Lac Édouard, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), MRC Manicouagan, Côte-Nord.
 Lac Édouard, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), MRC Manicouagan, Côte-Nord. 
 Lac Édouard, Lac-Walker (Territoire non organisé), Sept-Rivières, Côte-Nord. 
 Lac Édouard, Nominingue (Municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Lac Édouard, Lac-Oscar (Territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides. 
 Lac Édouard, Wentworth-Nord (Municipalité), MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides. 
 Lac Édouard, Pontiac (Municipalité), MRC Les Collines-de-l'Outaouais, Outaouais. 
 Lac Édouard, Lac-Nilgaut (Territoire non organisé), MRC Pontiac, Outaouais. 
 Lac Édouard, Lac-Édouard (Municipalité), La Tuque, Mauricie. 
 Lac Édouard, Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 Lac Édouard, Hébertville (Municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 Lac Édouard, Senneterre (Ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue. 
 Lac Édouard, La Tuque, Mauricie. 
 Lac Édouard, Fugèreville (Municipalité), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue.
 Lac Édouard, Rouyn-Noranda (Ville), Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue. 
 Lac Édouard, Saint-Damien (Municipalité de paroisse), MRC Matawinie, Lanaudière. 
 Lac Édouard, remplacé par: Lac Liliane, Lac-Matawin (Territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Lac Édouard, Saint-Jean-de-la-Lande (Municipalité), MRC Témiscouata, Bas-Saint-Laurent.
 Lac Édouard, Mont-Valin (Territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Lac Édouard, Mont-Valin (Territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Lac Édouard, Sacré-Cœur (Municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord.
 Lac Édouard, Les Escoumins (Municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord.
 Lac Édouard, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord.
 Lac Édouard, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord.
 Lac Édouard, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord.
 Lac Édouard, Rivière-Saint-Jean (Municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord.
 Petit Lac Édouard, Lac-Walker (Territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord.
 Lac Georges-Édouard, Saint-Fulgence (Municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Lac Saint-Édouard, Bowman (Municipalité), MRC Papineau, Outaouais.
 Lac Saint-Édouard, Stoneham-et-Tewkesbury (Municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale.
 Décharge du Lac Édouard, Rouyn-Noranda (Ville), Abitibi-Témiscamingue.
 Pont du Lac-Édouard, remplacé par: Pont de la Rivière-Bostonnais, Lac-Édouard (Municipalité), La Tuque, Mauricie.

États-Unis 
Lac Edward (Minnesota), un lac du Minnesota, aux États-Unis

Personnes
 Edward Lake (priest) (1641–1704), homme d'église anglais.
 Edward Lake (politician) (1835–1908), membre du parlement de la Nouvelle-Zélande.
 Edward Lake de Lake Baronets.

Homonymie de toponyme